Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu je osvojio NK Torpedo Kuševac. Pored njega, u 2. ŽNL Osječko-baranjsku NS Đakovo se kvalificirao i drugoplasirani NK Dinamo Trnava.

Tablica

Bilješke 
NK Dinamo Tomašanci kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Naprijed Mrzović kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 RSSSF.com

2000-01
osječko-baranjska-3-đakovo